USS Portsmouth je ime več plovil Vojne mornarice ZDA:

 USS Portsmouth (CL-102) 
 USS Portsmouth (SSN-707)

Portsmouth